Fenyi bezeichnet:

 Fenyi (分宜县), Kreis der Stadt Xinyu in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Fenyi (Fenyi) (分宜镇), Großgemeinde im gleichnamigen Kreis in der chinesischen Provinz Jiangxi

Fényi ist zudem der Name von:
 Julius Fényi, auch Gyula Fényi (1845–1927), ungarischer Jesuit und Astronom
 Fényi (Mondkrater), ein Krater auf dem Erdmond
 (115254) Fényi, Asteroid des Hauptgürtels